Ректор:

 Ректор — руководитель высшего учебного заведения. В эпоху Возрождения ректорами назывались главные учителя и заведующие многоклассными школами. Во Франции ректором называется также лицо, возглавляющее учебный округ («академию»).
 Ректор, в католицизме — в древние времена название епископа, который был правителем города или провинции, например в Папской области. Ректором также назывались администраторы церковных вотчин (например, ректор Сицилии). Также, термин ректор использовался папой Григорием Великим, как эквивалент термина пастор.
 Ректор — администратор церковной вотчины.

Фамилия 
 Ректор, Рикки Рей (1950—1992) — американский преступник. 
 Ректор, Сара (1902—1967) — американка индейского народа маскоги.

См. также 
 Ректор-стрит
 Ректорский проезд